Alan Lewis (ur. 1964) – irlandzki sędzia rugby
 Alan Lewis (ur. 1950) – irlandzki strzelec sportowy